Watt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Allan Poe Watt
 George Watt
 John Charles Watt